Udabno Dağı är ett berg i Azerbajdzjan. Det ligger i den nordvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Toppen på Udabno Dağı är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Udabno Dağı är huvudsakligen kuperad, men österut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Udabno Dağı. Runt Udabno Dağı är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Kochvelili,  km sydväst om Udabno Dağı.

Trakten runt Udabno Dağı består i huvudsak av gräsmarker.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Azerbajdzjan
Berg i Azerbajdzjan 500 meter över havet eller högre